Unzertrennlich ist die Bezeichnung für:
 Unzertrennlich (2003), US-amerikanischer Film von Peter und Bobby Farrelly
 Unzertrennlich (2016), italienischer Film von Edoardo De Angelis
 Unzertrennlich (2018), deutscher Film von Frauke Lodders
 Dora Heldt: Unzertrennlich, 6. Verfilmung eines Dora Heldt-Romans von 2014

Siehe auch:
 Unzertrennliche, Papageiengattung
 Die Unzertrennlichen